Ашурмамадов — фамилия.
 Ашурмамадов, Алиёр Девлохович (род. 1968) — советский и таджикский футболист.
 Ашурмамадов, Амза (род. 1941) — советский, таджикский педагог, методист, общественный деятель.
 Ашурмамадов, Ёрмамад (1919—2004) — советский, таджикский актёр, переводчик и драматург театра.